

Крейг (округ, Вірджинія)
 Крейг (округ, Оклахома)
 Крейг — місто, штат Аляска
 Крейг — місто, штат Колорадо
 Крейг — місто, штат Айова
 Крейг — місто, штат Міссурі
 Крейг — селище, штат Небраска
 Крейг — переписна місцевість, штат Монтана
 Крейг (Каліфорнія)
 Крейг (Індіана)

Люди 

 Крейг (ім'я)
 Крейг (прізвище)